Malleczewen bezeichnet:
 Malleczewen, 1938 bis 1945 Maletten, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Maleczewo, Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland, Polen
 Friedrich Reck-Malleczewen (1884–1945), deutscher Schriftsteller, Arzt und NS-Widerstandskämpfer